Lovesey est le patronyme de :

 Peter Lovesey, écrivain britannique de roman policier
 Alfred Cyril Lovesey, ingénieur en aéronautique anglais